O Chirit (Tendesciurus rufus) é uma espécie de mamífero fictícia criada e descrita por Dougal Dixon em seu livro After Man: A Zoology of the Future. O chirit é uma das muitas criaturas imaginadas por Dixon que poderá habitar a Terra de 50 milhões de anos no futuro.

Um pequeno mamífero herbívoro das árvores descendente dos esquilos atuais, o Chirit viverá nas florestas temperadas no hemisfério norte daqui a 50 milhões de anos de evolução contínua. Ele terá um formato peculiar: seu corpo longo, com patas e cauda curtas, lembrará uma versão mamífera das lagartas. Apesar das patas curtas e atarracadas, esse animal futurístico terá a força necessaria para escalar árvores de forma não tão rápida quanto os esquilos modernos. Ele também contará com garras fortes para se segurar.

O chirit não será mais capaz de dar saltos como os esquilos atuais. Ao invés disso, ele se locomoverá pelos galhos mais longos, passando de árvore para outra em qualquer ponto em que dois galhos se encontrem, por essa razão ele viverá mais frequentemente nas áreas mais arborizadas dos bosques. Seus únicos predadores naturais serão as aves de rapina do futuro. Ele dormirá em buracos nas árvores, frequentemente tocas de pica-pau roubadas

O livro também explica que o parente mais próximo do chirit será outra espécie evoluida de esquilo: o chiselhead.

Ligações externas
 - Imagens e descrição do chirit e de muitos outros animais imaginados por Dougal Dixon.

Roedores fictícios
Espécies fictícias
Espécies descritas em 1981